Почетното консулство на Австрия в Битоля () е дипломатическо представителство на Австрия в град Битоля, Северна Македония.

История 
Австрийската империя заедно с Великобритания са първите държави, отворили дипломатическо представителство в Битоля. Австрийското консулство е отворено на 21 ноември 1851 година. Империята заедно с Русия са двете основни пряко заинтересовани велики сили на Балканите. Първият дипломатически представител на Австрийската империя е Фридрих Майер. До края на 50-те години се сменят много консули и вицеконсули - Атанацкович, Вестер Маер, Вулетич, Франц Соретич други. От 1890 - 1892 година дипломатически представител на Австро-Унгария в Битоля бил вицеконсулът Погачер. По време на бурните времена преди и след Илинденско-Преображенското въстание консул е Август Крал, чиито доклади са важни източници за политическите, икономическите, търговските, културните, просветните, етнографските, статистическите факти във вилаета. От януари 1905 година до декември 1908 година се сменят много представители: Оскар Прохаска, Пархер, Др. Ранци, Рихард Опенхаймер, Йехличка, Посваи и Тахи.

Консулството е било настанено в сграда на улица „Широк сокак“ № 37.

На 14 юни 2015 година в Битоля, вече в Република Македония, отново отваря врати почетно австрийско консулство. Разположено е на улица „Климент Охридски“ № 35/3.

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Битоля
Битоля
Консулства в Битоля
Битоля
Външна политика на Австро-Унгария